Lavínia Pannunzio
Fábio Pannunzio
Martha Azevedo Pannunzio
Armando Pannunzio
Antonio Carlos Pannunzio
Desambiguações de sobrenomes